Нарам-Син с ( — «любимый [богом] Сином») — месопотамский царь аморейского происхождения, правивший городом Эшнунна во второй половине XIX века до н. э. (по длинной хронологии — с 1830/1820 по 1810/1800, по т. н. средней хронологии — с 1808 по 1798 год).

Правитель с таким же именем упоминается в документах ассирийских царей, но точно не установлено, являются ли эти два Нарам-Сина одним и тем же лицом.

Нарам-Син был влиятельным правителем, одна из его надписей найдена даже на острове Китира в Эгейском море.

Биография

Происхождение 
Согласно ассирийскому царскому списку, Нарам-Син ашшурский приходился Пузур-Ашшуру II сыном, но составитель этого перечня мог просто придерживаться мнения об исключительно наследственном характере передачи власти в Ашшуре, из-за чего он считал всех предшественников отцами их преемников, если не было доказано иное.

Правление

Завоевания 
Распространил влияние Эшнунны на территорию за Ашшуром, в верхнем течении реки Хабур. Его можно отождествить с Нарам-Сином, правителем Ашшура, названным в ассирийском царском списке вторым предшественником Шамши-Ададом I. Эта экспедиция Эшнунны, направленная на север, стала отражением имевшего место более чем за столетие до этого завоевания Илушумой юга региона от Ашшура до Дера и была довольно непродолжительной.

Внутреняя политика 
Освободил от уплаты долгов беднейших жителей своего царства.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Wu Yuhong: A Political History of Eshnunna, Mari and Assyria during the early Old Babylonian Period. Ergänzungsband zu Journal of Ancient Civilizations (JAC). IAHC, Changchung China 1994. 
 Michael P. Streck: Narām-Sîn von Ešnunna. In: Erich Ebeling, Bruno Meissner u.a. (Hrsg.): Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie Band 9, 3./4. Lieferung. de Gruyter, Berlin/New York 1999, S. 177—178.

Ссылки 
 Список датировочных формул Нарам-Сина 

Персоналии по алфавиту
Цари Эшнунны
Правители Азии XIX века до н. э.